Beckers est un nom de famille répandu en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas :

Patronyme 
 Albert Beckers (né en 1956), docteur en médecine et docteur en sciences cliniques belge.
 Auguste Beckers (1822-1902), avocat et philanthrope belge.
 Betty Beckers (1925-1982), actrice française.
 Christine Beckers (née en 1943), pilote automobile belge.
 Guy Beckers (1924-2020), administrateur de sociétés belge.
 Hans Beckers (1892-1971), marin et pacifiste allemand, meneur d'une mutinerie en 1917.
 Jean De Beckers (1681-1763), carme déchaux flamand, connu sous le nom de Didace de Saint-Antoine.
 Joseph Heinrich von Beckers zu Westerstetten (1764-1840), Feldmarschall autrichien.
 Karl August von Beckers zu Westerstetten (1770-1832), général de l'armée bavaroise et de la Grande Armée napoléonienne.
 Pierre Beckers (1885-1968), homme politique belge.
 Pierre-Olivier Beckers (1960- ), homme d'affaires belge.
 Walter Beckers, éditeur belge installé à Kapelle, puis Kalmthout, en province d'Anvers.

Homonymie
Homonymie de patronyme